Alessandro Maria D'Errico – doppiatore italiano
 Corrado D'Errico – regista italiano
 Donna D'Errico – attrice e modella statunitense
 Ezio D'Errico – scrittore italiano
 Gianni D'Errico – cantautore italiano
 Vincenzo d'Errico – avvocato e patriota italiano
 Teodoro d'Errico o Dirk Hendricksz – pittore olandese

Pagine correlate
D'Enrico